Pachycormus steht für:

 eine Gattung ausgestorbener mariner Knochenfische aus dem Unterjura von Europa, siehe Pachycormus (Fischgattung)
 eine monotypische Pflanzengattung innerhalb der Familie der Sumachgewächse (Anacardiaceae), siehe Pachycormus discolor